Чемпіонат СРСР з футболу 1961 (клас «Б») — чемпіонат СРСР з футболу серед команд класу «Б». У турнірі брали участь 147 команд. Переможцями стали клуби «Крила Рад» (Куйбишев), «Динамо» (Ленінград) та «Торпедо» (Кутаїсі).

Зональний етап

1 зона РРФСР

2 зона РРФСР

3 зона РРФСР

4 зона РРФСР

5 зона РРФСР

6 зона РРФСР

1 зона УРСР

2 зона УРСР

1 зона Союзні республіки

2 зона Союзні республіки

Фінали

Фінал РРФСР

Стикові матчі УРСР

Перехідний турнір Союзних республік

Посилання 
 RSSSF 
 1961 на helmsoccer.narod.ru 

1961
СРСР